Катетов, Иван Валерьянович (? — 1892) — русский историк.
 Катетов, Мирослав — чехословацкий шахматист; международный мастер (1951), академик АН ЧССР (1962). Математик.